Захалхукум има више значења:

 Захалхукум (Ченало), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Захалхукум (Сан Хуан Канкук), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику